Złoty Smok to niewydawane już czasopismo o fantastyce i grach, które ukazywało się w Polsce w połowie lat 90. (od listopada 1994 do marca 1995).

Linki zewnętrzne 
 

Czasopisma fantastyczne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1994
Niewydawane miesięczniki polskie